Vũng Tàu (provincie)
 Vũng Tàu (stad)